Bruno Matassini – ex calciatore italiano
 Domenico Matassini – ex cestista italiano